Hakka (volk), een Han-Chinees volk in China, en ook op Taiwan
Hakka (taal), de taal die door dit volk gesproken wordt
Hakka (geslacht), een spinnengeslacht